La République du Texas, ancien État du .
 Le groupe séparatiste République du Texas.